Nędzerzew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Nędzerzew, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Nędzerzew, un village de la voïvodie de Łódź